André Boutaric († 1433) est un évêque de Marseille
Edgard Boutaric (1829-1877) est un historien médiéviste français, membre de l'Institut
Augustin Boutaric (1885-1949) est un physicien et chimiste français